Высшая лига 1987/1988 () — 67-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Шемрок Роверс» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1987/1988
Ирландия
Ирландия
1987 год в Ирландии
Спорт в Ирландии в 1988 году